przyjaźń – uczucie
 Przyjaźń (czasopismo) – czasopismo
 „Przyjaźń” – singel Jeden Osiem L
 „Przyjaźń” – rzeźba Aliny Szapocznikow
  „Przyjaźń” – rurociąg naftowy
 Przyjaźń – miejscowość w powiecie kartuskim
 Ekspres Przyjaźń – połączenie kolejowe
 Osiedle Przyjaźń – osiedle mieszkaniowe w dzielnicy Bemowo w Warszawie
 Osiedle Przyjaźń – osiedle mieszkaniowe w dzielnicy Stare Tarnowice w Tarnowskich Górach
 Przyjaźń – dawna gromada z siedzibą we wsi Przyjaźń
 Przyjaźń – wieś na Litwie, w okręgu uciańskim, w rejonie ignalińskim
 Przyjaźń – dawny folwark. Tereny na których leżał znajdują się obecnie na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim
 Przyjaźń-84 – cykl zawodów sportowych w 1984 zorganizowanych przez państwa socjalistyczne

Zobacz też: przyjaciel.